Das Herrendoppel der Australian Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Leander Paes und Radek Štěpánek, die bereits in der ersten Runde ausschieden. Sieger wurden die Vorjahresfinalisten Bob und Mike Bryan, die im Finale die niederländische Paarung Robin Haase und Igor Sijsling schlugen. Mit dem sechsten Australian-Open-Titel sind die Bryan-Brüder nun alleinige Rekordhalter als erfolgreichstes Doppelteam der Turniergeschichte; zuvor hatten sie sich die Bestmarke mit Tony Roche und John Newcombe teilen müssen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2013